Název Medlov má více výskytů:
 Medlov (okres Brno-venkov) – městys v okrese Brno-venkov
 Medlov (okres Olomouc) – obec v okrese Olomouc
 Medlov (Zborovice), část obce Zborovice v okrese Kroměříž
 Medlov (rybník), rybník v okrese Žďár nad Sázavou